

Geografia
 Brenno – fiume del Canton Ticino
 Brenno della Torre – frazione del comune di Costa Masnaga
 Brenno Useria – frazione del comune di Arcisate
 Brenno – villaggio polacco
 Brenno – paese nel sud della Norvegia

Musica
 Brenno – opera di Johann Friedrich Reichardt

Onomastica
 Brenno – cognome italiano
 Brenno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Brenno – condottiero gallo vissuto tra il V e il IV secolo a.C.
 Brenno – condottiero galata vissuto nel III secolo a.C.
 Brenno – calciatore brasiliano

Titolo
 Brenno – titolo onorifico riservato ai condottieri di etnia celtica

Pagine correlate
Breno